Холли Хейл (родилась 28 ноября 1990 года) победительница конкурса красоты Мисс Вселенная Великобритания в 2012 году.

Биография 
Студентка психологии Университета Кардиффа победила на конкурсе Мисс Вселенная Великобритания 2012 прошедшего в городе Бирмингем и вторая участница из Уэльса, получившая этот титул. 

Холли представляла Великобританию на конкурсе Мисс Вселенная 2012 года.

Примечания

Ссылки 

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2012»